El término Sandman puede referirse a:

Literatura
The Sandman, serie de cómics escrita por Neil Gaiman y publicada por DC Comics entre 1988 y 1996.

Cine y televisión 
The Sandman, serie de televisión de Netflix de 2022 basada en la serie de cómics homónima.

Personajes
Sandman, personaje popular del folclore anglosajón que ayuda a los niños a dormir y tener dulces sueños esparciendo arena mágica en sus ojos;
Jim Fullington, luchador profesional conocido como The Sandman; 
Hombre de Arena, personaje de ficción de Marvel Comics;
Sandman, personaje de DC comics, creado en 1939 y miembro de la Sociedad de la justicia de América.

Música
Enter Sandman, canción de Metallica.